Alexanderstraße steht für:
 Alexanderstraße (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mitte #Alexanderstraße*
 Alexanderstraße (Darmstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Darmstadt/Darmstadt Mitte
 Alexanderstraße (Fürth), siehe Ensemble Alexanderstraße/Hallplatz (Fürth)
 Alexanderstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-St. Georg
 Alexanderstraße (Lorsch), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lorsch
 Alexanderstraße (Stuttgart), siehe Liste der Kulturdenkmale in Stuttgart-Mitte #Diemershalde

Siehe auch:
 Aleksanterinkatu, Hauptgeschäftsstraße von Helsinki